Cornelis Saftleven
 Herman Saftleven
 Sara Saftleven